Cegliński – polskie nazwisko.

Osoby o nazwisku Cegliński 
 Grzegorz Cegliński – polski polityk
 Hanna L. Ceglińska-Leśnodorska – polski reżyser filmów dokumentalnych
 Izabela Ceglińska (ur. 1964) – polska skrzypaczka i pedagog
 Janusz Cegliński (ur. 1949) – polski koszykarz
 Julian Cegliński (1827–1910) – polski malarz
 Karol Cegliński – polski gitarzysta, członek zespołu Honor
 Kazimierz Paweł Cegliński (1867–1918) – polski inżynier kolejowy
 Łukasz Cegliński – polski gitarzysta, członek zespołu Happysad
 Patrycja Ceglińska – polska dziennikarka